Twiehaus ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Oertgen-Twiehaus (1936–2012), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Hans-Ulrich Twiehaus (1898–1986), deutscher Steuerberater und Autor
 Peter Twiehaus (* 1967), deutscher Fernsehmoderator und Filmkritiker
 Wulf Twiehaus (* 1972), deutscher Regisseur